Vilppula est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1959), homme d'affaires finlandais

Toponyme

Vilppula, ancienne ville du Pirkanmaa
Mänttä-Vilppula, ville de la région du Pirkanmaa